Les élections législatives néerlandaises de 1948 (en néerlandais: Tweede Kamerverkiezingen 1948) ont eu lieu le  pour renouveler les 100 sièges de la Seconde chambre des États généraux. Le Parti populaire catholique (KVP) reste le plus grand parti avec 32 sièges sur 100.

À la suite de ces élections, le Parti populaire catholique, le Parti travailliste, l'Union chrétienne historique et le Parti populaire libéral et démocrate forment une coalition gouvernementale sous la direction du travailliste Willem Drees. Ensemble, ces quatre partis disposent de 76 % des sièges à la chambre.

Résultats

Notes et références 

1948
1948 aux Pays-Bas
Élection en Europe en 1948
Juillet 1948